Wirobrajan (onderdistrict), een onderdistrict in Jogjakarta (Jogjakarta, Java, Indonesië) 
Wirobrajan (kelurahan), een kelurahan in dat onderdistrict
Wirobrajan (plaats)